Der Bagnosträfling steht für:
 Der Bagnosträfling (1921), deutscher Stummfilm von Josef Berger (Schauspieler, 1876)
 Der Bagnosträfling (1949), deutscher Spielfilm von Gustav Fröhlich